Осејџ има више значења:
 Округ Осејџ (Канзас)
 Округ Осејџ (Мисури)
 Округ Осејџ (Оклахома)
 Осејџ (Вајоминг)
 Осејџ (Минесота)
 Осејџ (Ајова)